Manuel Fernández Muñiz (Gijón, 9 de maio de 1986) é um futebolista profissional espanhol, goleiro, milita no Deportivo La Coruña.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1986
Naturais de Gijón
Goleiros da Espanha
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Real Sporting de Gijón
Futebolistas do Real Club Deportivo de La Coruña
Futebolistas do Real Club Recreativo de Huelva
Futebolistas da Agrupación Deportiva Alcorcón
Futebolistas do Deportivo Alavés